Според предварителни данни от 2020 година, населението на Литва наброява 2 795 000 души, което я прави най-многолюдната от трите балтийски републики (следвана от Латвия и Естония).

Възрастов състав 
(2006)

 0–14 години: 15,5% (мъже 284 888/ жени 270 458)
 15–64 години: 69,1% (мъже 1 210 557/ жени 1 265 542)
 над 65 години: 15,5% (мъже 190 496/ жени 363 965)
(2009)
 0–14 години: 14,2% (мъже 258 423/ жени 245 115)
 15–64 години: 69,6% (мъже 1 214 743/ жени 1 261 413)
 над 65 години: 16,2% (мъже 198 714/ жени 376 771)

Естествен прираст 

1 В данните не са включени тези за Мемелска област.

Етнически състав 
 84,6% – литовци
 6,1% – поляци
 5,4% – руснаци
 0,9% – беларуси (те са съсредоточени предимно в районите в близост до Беларус)

Поляците, които са най-многобройното малцинство в Литва, живеят предимно в югоизточните райони на страната, близо до Полша. Руснаците са съсредоточени предимно в по-големите градове на страната.

Друга част от населението са ромите (циганите), които са около 3000 и също имат статут на малцинство.

Характеристики 
Според данни от 2004 г. средната продължителност на живота в страната е 66 години за мъжете и 78 години за жените, с което Литва се нарежда на едно от последните места в Европейския съюз, но въпреки това правителството на страната се ангажира с амбициозни проекти и програми, които да забързат темпото на развитие и подобрение на жизнения стандарт в страната, които започнаха да се забелязват в Литва през последното десетилетие и имат обещаващи резултати, които подобряват значително живота в малката балтийска република.

Вижте също 
 Списък на страните по население
 Население на Европа